Лаптев, Иван Александрович (род. 1980) — российский актёр.
 Лаптев, Иван Данилович (1900—1979) — советский учёный-экономист, академик ВАСХНИЛ.
 Лаптев, Иван Дмитриевич (род. 1934) — государственный деятель, журналист, доктор философских наук (1981). 
 Лаптев, Иван Петрович (1774—1838) — русский предприниматель, библиофил и нумизмат.
 Лаптев, Иван Сергеевич (род. 1979) — епископ Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии.